Wildstein bezeichnet folgende geographische Objekte:

Ortschaften:
den deutschen Namen der Stadt Skalná, Okres Cheb, Tschechien
den deutschen Namen der Gemeinde Vlčtejn, Okres Plzeň - jih, Tschechien
Dorf Wildstein (Teunz) in der Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern
eine Gemarkung in der Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern
Bad Wildstein, Ortsteil von Traben-Trarbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Berge:
 Wildstein (Oberpfälzer_Wald), 744 m, im Oberpfälzer Wald bei Teunz in Bayern
 Wildstein (Hunsrück), 290 m, im Hunsrück bei Traben-Trarbach in Rheinland-Pfalz

Burgen:
die Burg Vlčtejn bei Vlčtejn in Tschechien
die Burg Vildštejn (Seč) bei Seč in Tschechien
die Burg Vildštejn (Skalná) bei Skalná in Tschechien
die Burg Wildstein bei Teunz in Bayern

Wildstein ist der Familienname folgender Personen:
Bronisław Wildstein (* 1952), polnischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Wildenstein